Tour of Estonia 2021 var den 8. udgave af det estiske etapeløb Tour of Estonia. Cykelløbets to etaper havde en samlet distance på 350 km, og blev kørt fra 28. til 29. maj 2021 med start i Tallinn og mål i Tartu. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 8. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Den samlede vinder af løbet blev Karl Patrick Lauk fra det estiske landshold.

Etaperne

1. etape

2. etape

Samlede stilling

Hold

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021